Todireni se poate referi la:
 Localități din Moldova, România
 Todireni - localitate din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume, Moldova
 Todireni - localitate din județul Neamț, Moldova
 Todireni - localitate din județul Suceava, Moldova
 Mănăstirea Todireni (Teodoreni)
 Todireni - localitate din județul Vaslui, Moldova

Vezi și 
 Todirești (dezambiguizare)
 Todirel

Toponime românești